Eich (Luxemburg), een stadsdeel van Luxemburg
Eich (Rheinhessen), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Eich (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Luzern

Personen
Günter Eich, een Duitse schrijver en hoorspelauteur